protea – dawny samochód produkowany w Południowej Afryce
 Protea – rodzaj roślin z rodziny srebrnikowatych
 protea królewska – roślina

Inne:
 (9313) Protea – planetoida
 Protea Hotels by Marriott – amerykańska sieć hotelowa